drama (genre), een literair genre
 melodrama, een subgenre van drama
 docudrama, een subgenre van drama
 filmdrama, een subgenre van drama
 historisch drama, een subgenre van drama
 kostuumdrama, een subgenre van drama

Drama kan ook verwijzen naar

Muziek
Drama (Yes), een muziekalbum van Yes uit 1980
Drama (Bananarama), een muziekalbum van Bananarama uit 2005
Drama (band), Nederlandse band
Drama!, een lied van Erasure uit 1989
Drama (AJR), een lied van AJR uit 2017
Drama (Bizzey & Boef), een lied van Bizzey en Boef uit 2018
Drama (ZK), een lied van ZK in samenwerking met Sivas uit 2018
Drama (Kevin), een lied van Kevin in samenwerking met Sevn Alias uit 2019
Drama (Shindy), een lied van Shindy uit 2019
Drama (Ant Wan), een lied van AJR uit 2022
Drama (Mikael Gabriel), een lied van Mikael Gabriel in samenwerking met Cledos uit 2022

Overig
drama (gebeurtenis), een droevige en/of aangrijpende gebeurtenis
Drama (departement), een departement (nomos) in Grieks-Macedonië
Drama (stad), de hoofdstad van het gelijknamige Griekse departement
Drama (Bulgarije), dorp in Bulgarije
Drama (Šentjernej), dorp in Slovenië
Drama (assembleertaal), een assembleertaal ontwikkeld door de Katholieke Universiteit Leuven

Zie ook
 dramafilm
 dramadocent
 dramaturgie
 dramaturg
 dramatherapie